Die Liste der Mannschaftskader der División de Honor (Schach) 2005 enthält alle Spieler, die für die spanischen División de Honor im Schach 2005 gemeldet wurden, mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Neben sechs Stammspielern durften die teilnehmenden Vereine vier Ersatzspieler melden, allerdings schöpften nicht alle Vereine das Kontingent komplett aus. CA Intel-Tiendas UPI Mancha Real meldete nur neun Spieler, CA Alzira-Hilaturas Presencia und CA La Caja Las Palmas je acht. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. CA Magic Mérida, UGA Barcelona, CA Reverté Albox-Costa de Almería, CA Eborajedrez Talavera und CA Marcote Mondariz setzten in allen Runden die gleichen sechs Spieler ein, während bei Gros XT neun Spieler mindestens eine Partie spielten. Insgesamt kamen 68 Spieler zum Einsatz, von diesen spielten 18 die maximale Zahl von 6 Partien.

Punktbester Spieler war Miguel Illescas Córdoba (CA Intel-Tiendas UPI Mancha Real) mit 5,5 Punkten aus 6 Partien, Rui Dâmaso (CA Eborajedrez Talavera) und Boris Gelfand (Gros XT) erreichten je 4 Punkte aus 6 Partien. Kein Spieler erreichte 100 %, das prozentual beste Ergebnis gelang ebenfalls Illescas Córdoba.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel; GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister
 Land: Verbandszugehörigkeit gemäß Elo-Liste von Juli 2005; ARG = Argentinien, ARM = Armenien, AZE = Aserbaidschan, BEL = Belgien, CHN = China, COL = Kolumbien, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IND = Indien, ISR = Israel, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, PAR = Paraguay, POL = Polen, POR = Portugal, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SCG = Serbien und Montenegro, SLO = Slowenien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, URU = Uruguay
 Elo: Elo-Zahl in der Elo-Liste von Juli 2005
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

CA Reverté Albox-Costa de Almería

CA Eborajedrez Talavera

Gros XT

CA Intel-Tiendas UPI Mancha Real

CA Marcote Mondariz

CA Magic Mérida

CA Valencia-Cuna del Ajedrez Moderno

UGA Barcelona

CA Alzira-Hilaturas Presencia

CA La Caja Las Palmas

Anmerkungen 
 Berücksichtigt sind die Ergebnisse sowohl der Vorrunde als auch der Endrunde.

Weblinks 
 Ergebnisse der Vorrunde 1 bei olimpbase.org (englisch)
 Ergebnisse der Vorrunde 2 bei olimpbase.org (englisch)
 Ergebnisse der Endrunde bei olimpbase.org (englisch)

División de Honor (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2005